Михаи́л Ива́нович Ковалéнский (Ковалинский; ) — рязанский губернатор (1796—1800), генерал-майор, тайный советник. Автор нескольких од во славу Екатерины II и Потёмкина. Известен также как ближайший друг, ученик и первый биограф странствующего философа Григория Сковороды. Сохранилось около 80 писем Сковороды к Коваленскому.

Биография 
Михаил Коваленский родился 16 (27) февраля 1745 года в семье протоиерея Иоанна Коваленского в крепости Алексеевская, на территории Харьковского слободского казачьего полка (СЛКВ). Родоначальником дворян Коваленских был польский ловчий Станислав Коваленский, принявший православие. В семье протоиерея Иоанна Коваленского было четверо сыновей: обер-кригс-комиссар Иван, надворный советник Григорий, действительный статский советник Петр и генерал-майор Михаил.

Образование Михаил Коваленский получил вместе с братом Григорием в Харьковском коллегиуме, по окончании которого преподавал в нём в 1766—1769 годах поэтику. Его другом и наставником в период учёбы в коллегиуме становится знаменитый философ Г. С. Сковорода, оставивший все свои труды Михаилу перед смертью.

В 1769 году Михаил Коваленский переехал в Петербург, где в 1770—1775 годах воспитывал детей гетмана Войска Запорожского, графа К. Г. Разумовского. Во время путешествия с А. К. Разумовским по Европе (1772—1775) Коваленский завершил своё образование в Страсбургском университете. По возвращении в Петербург служил прокурором Военной коллегии.

В середине 1780-х гг. — правитель канцелярии Г. А. Потёмкина. С 5 декабря 1775 года член Вольного Российского собрания при Московском университете. Секунд-майор М. И. Коваленский с 8 января 1778 по 15 июня 1779 года был Главным надзирателем Московского Воспитательного дома.

С 1793 года — генерал-майор. В этом же году был уволен со службы «за воровство и грабёж». Однако, по ходатайству секретаря императрицы Екатерины II A. M. Грибовского в марте 1797 года был произведён в тайные советники и назначен рязанским губернатором, с которой был уволен в отставку Павлом I в 1800 году. Это назначение вызвало возмущение Ф. В. Ростопчина:

В 1801 году Александр I назначил Коваленского куратором Московского университета (возможно по ходатайству своего друга Г. Р. Державина). Сыну в Рязань Ковалевский сообщал: «Я писал тебе прежде сего, что мы поедем вояжировать и вместе будем учиться — вот Бог и послал нам путь, и место, где источник всех учений, и где процветает разум». Коваленский прибыл в Москву и был торжественно встречен университетом, но в дальнейшем столкнулся с запутанностью университетского управления и интригами (став после своего назначения уже четвёртым из действующих кураторов). 21 ноября 1803 года в связи с университетской реформой вместе с остальными кураторами и директором Московского университета уволен в отставку. Жил в Москве, где и умер 6 (18) июня 1807 года. Похоронен в Симоновом монастыре. По характеристике арзамасца С. П. Жихарева, знавшего его на склоне жизни, Коваленский был

Коваленский в Рязани 
Управление Михаила Ивановича почти полностью пришлось на время правления Павла I, который ликвидировал наместничества и должности генерал-губернаторов. С этого момента все российские губернии стали подчиняться напрямую императору.

В целях экономии Павел I приказал сократить губернские штаты — результатом указания стала ликвидация в Рязанской губернии Данковского, Егорьевского и Спасского уездов. Их города были переведены в ряд «заштатных».

В конце 1796 года были ликвидированы губернские сословные суды, а палаты гражданского и уголовного суда объединены в единую палату «суда и расправы». Затем был ликвидирован и приказ общественного призрения. В 1797 году впервые было создано учреждение здравоохранения — губернская врачебная управа. С именем Коваленского было связано подавление бунта мастеровых на заводе Хлебникова в 1797 году.

С 1798 года практически полностью было упразднено городское самоуправление — запрещены дворянские выборы, городское сословное управление было слито с органами полиции. В городах появились ратгаузы объединившее под своей властью все административно-полицейские, финансово-хозяйственные и судебные функции в городах. Через год стали создаваться военно-полицейские органы — ордонанасгаузы во главе с комендантами.

В 1797 году введена новая система управления государственными крестьянами. В российских губерниях появились сословные органы крестьянского самоуправления — сельские общества и волости. Крестьяне теперь могли самостоятельно выбирать на сельских и волостных сходах старшин и его помощников: старост, сборщиков налогов, сотских и десятских. В Рязанской губернии таких волостей было 38, насчитывающих общим числом около 6000 крестьянских душ. Кроме того, были образованы 3 специальные волости, входившие в Скопинский государственный коннозаводской округ.

При Коваленском в 1795 году была также проведена пятая ревизия населения.

Сочинения 
 Серия торжественных од в честь императрицы Екатерины II
 Перевод с французского книги д’Аламбера — «Записки Христины, королевы шведской» (1774).
 «Жизнь Григория Сковороды» — значимый литературный и бытовой памятник своего времени, входивший в состав масонского сборника «Зеркало света». (1794) [ссылка?]

Ещё в рукописи сочинением Коваленского о Сковороде пользовались И. М. Снегирёв в «Отечественных записках» (1823), архимандрит Гавриил в «Истории русской философии» (1840), Аскоченский в «Киевских Губернских Ведомостях» (1855) и Г. П. Данилевский в жизнеописании Сковороды. «Житие» было издано в «Киевской Старине» в 1886 г. и вторично, в 1894, харьковским историко-филологическим обществом, при собрании сочинений Г. С. Сковороды.

Потомки 

Потомки Коваленского по мужской линии вплоть до 1883 года владели поместьем в Ряжском уезде Рязанской губернии. Один из них, отставной поручик И. П. Коваленский в 1903 году передал в дар дворянству Рязанской и Екатеринославской губерний свои имения для учреждения четырёх стипендий в военно-учебных заведениях каждой губернии. Предполагалось, что накопившаяся к 1953 году за 50 лет сумма даст возможность открыть учебные заведения для детей бедных дворян этих губерний. Другая ветвь его потомства владела подмосковным селом Дедово; к этой линии принадлежит мать поэта С. М. Соловьёва, находившегося под сильным влиянием Сковороды. О своём предке Соловьёв писал:

Примечания

Литература 
 Акульшин П. В., Димперан Л. В., Мельник А. Н. и др. История Рязанской власти: руководители Рязанского края (1778—2008) — Рязань: Рязанская областная типография, 2008 — c.24-29 ISBN 978-5-91255-012-6
 
 Багалей Д. И. Український мандрованний философ Гр. Сав. Сковорода. Харьків, 1926.
 Бонч-Бруевич В. Д. [Предисловие] // Сковорода Г. С. Собр. соч. СПб., 1912. Т. 1. С. 43—49.
 Венгеров С. А.. Источники. Т. 3 (1914).
 Коваленский М. И. «Ода ея императорскому величеству Екатерине Второй… 1774», pdf, 0,5Mb
 Кукушкина Е. Д., Мартинов И. Ф. Невиідома рукописна збірка XVIII ст. // Радяньске литературознавство. 1975. № 2.
 Махновец Л. Е. Українськi письменники. Київ, 1960. Т. 1.
 Махновец Л. Е. Про хронологію листів Сковороди // Радяньске литературознавство. 1972. № 4, 10.
 Ниженец А. М. На зломi двох світiв. Харьків, 1970.
 Никольский Б. В. Украинский Сократ // Ист. вестн. 1895. № 4.
 Сковорода Г. С. «Из переписки с Михаилом Коваленским», Два письма Сковороды к Коваленскому и два письма Коваленского Сковороде.
 
 Сумцов Н. Ф. [Предисловие] // Киев. старина. 1886. № 9.
 Шевырёв С. П.. Московский университет (1855).
 Эрн В. Ф. Сковорода. М., 1912.

Ссылки 
 Биография на официальной странице Пушкинского дома.

Генерал-майоры (Российская империя)
Писатели Российской империи
Рязанские губернаторы
Кураторы и попечители Московского университета
Тайные советники
Похороненные в Симоновом монастыре
Выпускники Харьковского коллегиума
Выпускники Страсбургского университета